Het Nederlands Kampioenschap Allround schaatsen 1967 werd in het weekend van 7 en 8 januari 1967 gehouden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Kampioenen werden Stien Kaiser en Kees Verkerk.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1967
Langebaanschaatsen in 1967
Sportevenement in Amsterdam
Schaatsen in Noord-Holland